Marija Kondrat'eva e Vladimíra Uhlířová erano le detentrici del titolo dell'ultima edizione disputata nel 2010, ma si sono ritirate entrambe dal tennis professionistico nel 2016.

In finale Anna Kalinskaja e Tereza Mihalíková hanno sconfitto Aleksandra Krunić e Lesley Pattinama Kerkhove con il punteggio di 4-6, 6-2, [12-10].

Teste di serie 

  Andreja Klepač /  Tamara Zidanšek (semifinale)
  Aleksandra Krunić /  Lesley Pattinama Kerkhove (finale)

 Anna Danilina /  Fanny Stollár (quarti di finale)
 Katarzyna Piter /  Heather Watson (primo turno)

Wildcard 

  Tina Cvetkovič /  Ela Nala Milić (primo turno)

 Živa Falkner /  Pia Lovrič (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Zavarovalnica Sava Portorož 2021